Samuel Huntington (1731–1796) – amerykański polityk, sygnatariusz deklaracji niepodległości
 Samuel H. Huntington (1765–1817) – amerykański prawnik i polityk, gubernator Ohio
 Samuel P. Huntington (1927–2008) – amerykański politolog, autor Zderzenia cywilizacji